Pierre Maurice peut désigner :
 Pierre Maurice (1868-1936), un musicien et compositeur suisse ;
 Pierre Maurice (1934-), un professeur d'économie français.